Brías puede referirse a:
 Brias (Francia), municipio francés del departamento de Paso de Calais, región de Altos de Francia.
 Brías (Lugo), aldea española de la parroquia y municipio de Muras, provincia de Lugo, Galicia.
 Brías (Soria), localidad española del municipio de Berlanga de Duero, provincia de Soria, Castilla y León.